Marie-Amélie de Wurtemberg (en allemand, Marie Amalie Hildegard Philippine Theresia Josephine  Herzogin von Württemberg), née le  à Vienne, et morte le  à Dresde, est un membre de la Maison de Wurtemberg.

Biographie 

Marie-Amélie de Wurtemberg est la fille aînée et la seconde des cinq enfants du duc Philippe de Wurtemberg (1838-1917) et de l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche (1845-1927).

Marie-Amélie de Wurtemberg est la sœur cadette et jumelle du duc Albert de Wurtemberg (1865-1939). Elle a également une sœur : Marie-Isabelle (1871-1904) et deux frères : Robert (1973-1947) et Ulrich (1877-1944).

Par sa grand-mère paternelle Marie d'Orléans (1813-1839) la duchesse Marie-Amélie est une arrière-petite-fille de Louis-Philippe Ier roi des Français, tandis que par sa grand-mère maternelle, Hildegarde de Bavière (1825-1864), elle est une arrière-petite-fille de Louis Ier roi de Bavière.

Elle passe son enfance et sa jeunesse dans les différentes résidences de ses parents dans l'empire d'Autriche et meurt, célibataire, à l'âge de , à Dresde, le . Elle est inhumée dans la crypte familiale de l'église Saint-Michel du château d'Altshausen.

Ascendance

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 .

Liens externes 
 
 
 

Duchesse de Wurtemberg
Maison de Wurtemberg
Naissance en décembre 1865
Naissance à Vienne (Autriche)
Naissance dans l'empire d'Autriche
Décès en décembre 1883
Décès à Dresde
Décès dans le royaume de Saxe
Décès à 17 ans